Familiaire gecombineerde hyperlipidemie, een genetische aandoening
 de Friese Bond, een politieke unie in Friesland
 Finn Club Holland, een zeilklassevereniging (Olympische zeilklasse)